Николай Николаевич Карпенко (10 августа 1981 год, Алма-Ата, Казахская ССР, СССР) — известный казахстанский прыгун с трамплина, участник двух Олимпийских игр. Мастер спорта Республики Казахстан международного класса

Биография 
В Кубке мира Карпенко дебютировал в январе 2005 года, в феврале того же года первый раз попал в десятку лучших на этапе Кубка мира. Всего на сегодняшний момент имеет 6 попаданий в десятку на этапах Кубка мира, все в командных соревнованиях, в личных дисциплинах не поднимался выше 19-го места. Лучшим результатом Карпенко в итоговом общем зачёте Кубка мира является 58-е место в сезоне 2007—2008.

На Олимпиаде-2006 в Турине стартовал в трёх дисциплинах: стал 12-м в команде, 48-м на большом трамплине, на нормальном трамплине был дисквалифицирован.

На Олимпиаде-2010 в Ванкувере показал следующие результаты: нормальный трамплин 29-е место, большой трамплин 41-е место.

За свою карьеру участвовал в трёх чемпионатах мира, лучший результат 11-е места в команде на чемпионатах 2005-го и 2007-го годов, в личных соревнованиях не поднимался выше 26-го места.

Использует лыжи производства фирм Rossignol и Fischer.

Ссылки 
 
 Профиль на sports-reference.com 

Прыгуны с трамплина по алфавиту
Прыгуны с трамплина Казахстана
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2006 года
Прыгуны с трамплина на зимних Олимпийских играх 2010 года
Мастера спорта Республики Казахстан международного класса